Обуховичи:
 Обуховичи — село в Киевской области Украины.
 Обуховичи — дворянский род.